Transformers: Robots in Disguise (2015-2017) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Hasbro Studios, Darby Pop Productions i Polygon Animation. Kontynuacja serialu Transformers: Prime.

Zanim kreskówka została potwierdzona w Stanach Zjednoczonych, jego pierwsza emisja miała miejsce na francuskim kanale Canal J dnia 9 lutego 2015 we Francji. Dwanaście dni później serial pojawił się 21 lutego 2015 w australijskim Cartoon Network, 2 marca na portugalskim kanale Biggs, 7 marca na włoskiej K2 oraz na afrykańskim i brytyjskich kanałów Cartoon Network, oraz 13 marca na arabskim kanał Cartoon Network.

Emisja serialu odbyła się 14 marca 2015 na amerykańskim Cartoon Network, natomiast w Polsce pojawił się 16 marca 2015 dwa dni po premierze amerykańskiej.

Fabuła 
Akcja serialu rozgrywa się wiele lat później po wydarzeniach z filmu Transformers Prime: Łowcy Bestii: Powrót Predakonów. Weteran Autobotów – Bumblebee powraca na Ziemię, aby rozpocząć bitwę z poszukiwanymi Decepticonami oraz postanawia założyć młodą grupę Autobotów, w skład w których wchodzą: Sideswipe, Strongarm, Grimlock i Fixit. Ponadto Bumblebee będzie miał również wizje od lidera Autobotów – Optimusa Prime'a.

Obsada 
 Stuart Allen – Russell Clay
 Troy Baker – Steeljaw
 Eric Bauza – Drift
 Darren Criss – Sideswipe
 Peter Cullen – Optimus Prime
 Jim Cummings – Clampdown
 Bailey Gambertoglio – Hank
 Eddie Deezen – Ped
 Will Friedle – Bumblebee
 David Hunt – Chop Shop
 David Kaye – Hammerstrike
 Arif S. Kinchen – Jazz
 Ted McGinley – Denny Clay
 Andy Milder – Quillfire
 Liam O’Brien – Underbite
 Khary Payton – Grimlock, Bisk, Divebomb
 Kevin Pollak – Fracture
 Kevin Michael Richardson – Terrashock
 Roger Craig Smith – Slipstream, Jetstorm, Airazor
 Frank Stallone – Thunderhoof
 Mitchell Whitfield – Fixit
 Constance Zimmer – Strongarm, Filch

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Tekst polski: 
 Zofia Jaworowska (odc. 1-14, 19-26),
 Maciej Wysocki (odc. 15-18),
 Marcin Bartkiewicz (odc. 31, 33)
Reżyseria: 
 Artur Tyszkiewicz (odc. 1-12, 14-18),
 Tomasz Robaczewski (odc. 13, 19-26, 31, 33),
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska (odc. 51-52)
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil
Dźwięk: Łukasz Fober
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 5-10, 15-18, 20-22, 25-26)
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska (początkowe odcinki)
Wystąpili:
 Adam Bauman – Grimlock
 Kamil Kula – Sideswipe
 Grzegorz Kwiecień –
 Steeljaw (odc. 3, 6, 8, 14, 21, 25-26, 29, 33, 36, 38-39, 62-66, 69-71),
 Butch (odc. 4)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
 Fixit,
 jeden z dzieciaków grających w football (odc. 4),
 kierowca (odc. 30),
 Toolbox (odc. 38-39)
 Anna Szymańczyk – Strongarm
 Igor Obłoza – Bumblebee (odc. 1-69)
 Beniamin Lewandowski – Russell (odc. 1-69)
 Artur Kaczmarski – Denny (odc. 1-50, 53, 55, 57-58, 60, 62-69, 71)
W pozostałych rolach:
 Jacek Mikołajczak – Optimus Prime (odc. 1-2, 5, 13, 15, 20, 25-28, 31, 37-39, 41, 44-45, 50, 61, 66, 70-71)
 Mikołaj Klimek – 
 Underbite (odc. 1-2, 14, 21, 25-26, 62, 64-65, 67),
 Farnum (odc. 19),
 Slicedice (odc. 30, 33)
 Tomasz Jarosz –
 Strongarm (w niektórych scenach odc. 2),
 Bisk (odc. 4, 34)
 Jacek Król – 
 Hammerstrike (odc. 3),
 głos komputera (odc. 13),
 Galvatronus (odc. 71)
 Wojciech Chorąży –
 kapitan tankowca (odc. 3),
 Groundskeeper (odc. 4)
 Dominika Sell – 
 Hank (odc. 4, 17, 25),
 komputer statku z Cybertronu (odc. 25)
 Zbigniew Suszyński –
 Chop Shop (odc. 4, 20),
 Clampdown (odc. 14, 21, 25-26, 36, 38, 62-65)
 Zbigniew Konopka –
 Terrashock (odc. 5),
 Drift (odc. 12, 17, 25-28, 31, 37-48, 50-57, 59-61, 70-71)
 Hanna Kinder-Kiss – dziennikarka (odc. 5)
 Karol Wróblewski –
 Thunderhoof (odc. 6, 14, 21, 25-26, 33, 36, 39, 62, 64-65),
 ojciec chłopca (odc. 7),
 policjant (odc. 7, 26),
 Simacore (odc. 32),
 Heatmark (odc. 60-61)
 Paweł Ciołkosz –
 Larry LaRue (odc. 7),
 Jazz (odc. 10, 70-71)
 Przemysław Stippa –
 chłopiec (odc. 7),
 Springload (odc. 9, 17, 34, 50),
 Bumblebee (odc. 70-71)
 Janusz Wituch –
 Ped (odc. 10),
 Quillfire (odc. 11, 17, 35, 62, 64-65),
 Divebomb (odc. 12),
 Slashmark (odc. 55, 59-61)
 Łukasz Węgrzynowski – 
 Jetstorm (odc. 12, 17-18, 20-24, 26-28, 31, 37, 39-40, 43-45, 54-55, 59-60),
 Nightstrike (odc. 15)
 Michał Podsiadło – 
 Fracture (odc. 12, 14, 21, 25),
 Butch (odc. 17),
 Ragebyte (odc. 49)
 Sebastian Cybulski –
 Airazor (odc. 12, 14),
 jeden z rajdowców (odc. 14),
 Sawtooth (odc. 41, 43-44)
 Paweł Krucz –
 Slipstream (odc. 12, 17-18, 20-24, 26-28, 31, 37, 39, 43-45, 50, 54-55, 59-60),
 kapitan statku (odc. 14),
 mężczyzna z wozu kempingowego (odc. 28)
 Maciej Kosmala –
 Micronus (odc. 13, 25, 27),
 drużynowy (odc. 28),
 Boostwing (odc. 53)
 Otar Saralidze –
 Malodor (odc. 13),
 Kickback (odc. 21, 29),
 dziennikarz (odc. 30),
 Blurr (odc. 49-51),
 różne głosy
 Wojciech Machnicki –
 policjant (odc. 15),
 porucznik Ziegler (odc. 17),
 Octopunch (odc. 18)
 Waldemar Barwiński –
 głos w koszmarze Fixita (odc. 15),
 Vertebreak (odc. 16),
 Clawtrap (odc. 41-45)
 Michał Konarski – Groundpounder (odc. 19, 39)
 Janusz German – Megatronus (odc. 21, 25-26)
 Wojciech Żołądkowicz – 
 Scowl (odc. 22),
 Ratchet (odc. 38-39, 70-71),
 Pilfer (odc. 53)
 Lidia Sadowa – Windblade (odc. 23, 25-28, 31, 37-39, 70-71)
 Barbara Zielińska – Zizza (odc. 23)
 Katarzyna Łaska – przewodnik (odc. 24)
 Robert Tondera – 
 Vector Prime (odc. 25),
 Saberhorn (odc. 29, 33, 36, 38-39),
 Drag Strip (odc. 51-52, 55, 57, 59-61),
 Dropforge (odc. 71)
 Adam Krylik – Overload (odc. 27-28, 39)
 Monika Pikuła – kobieta z wozu kempingowego (odc. 28)
 Agnieszka Fajlhauer – 
 Glowstrike (odc. 29, 33, 36, 38-39),
 Wingcode (odc. 68),
 Cyberwarp (odc. 70-71)
 Krzysztof Szczepaniak – 
 Crazybolt (odc. 30, 33),
 Tricerashot (odc. 42-45),
 Jetstorm (odc. 46, 48)
 Grzegorz Drojewski – Arnold (odc. 30)
 Robert Jarociński – 
 Razorpaw (odc. 31),
 Dropforge (odc. 69)
 Jakub Wieczorek – Scorponok (odc. 33)
 Krzysztof Cybiński – 
 Stockade (odc. 37),
 Heatseeker (odc. 46-47, 57, 59-61)
 Andrzej Hausner – Paralon (odc. 40, 43)
 Katarzyna Kozak – agentka nieruchomości (odc. 41)
 Przemysław Nikiel – Aerobolt (odc. 41, 43-45)
 Tomasz Traczyński – Thermidor (odc. 42-43, 45)
 Jakub Szydłowski – 
 Starscream (odc. 42-45),
 szalony łowca kosmitów (odc. 46-47),
 Denny (odc. 51),
 policjant cybertroński (odc. 69)
 Bartosz Martyna – Wildbreak (odc. 51-52, 55, 59, 61)
 Maciej Falana – właściciel uszkodzonego samochodu (odc. 53)
 Bartosz Wesołowski – Jacknab (odc. 53)
 Wojciech Paszkowski – Władca Cieni (odc. 54)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – Nightra (odc. 56)
 Mateusz Weber – Simacore (odc. 58)
 Piotr Bąk – Menasor (odc. 60-61)
 Józef Grzymała – Motormaster (odc. 61)
 Marek Robaczewski – Hermit (odc. 64)
 Leszek Filipowicz – Bulkhead (odc. 68-71)
 Jan Cięciara – Russell (odc. 70-71)
 Patrycja Wodzyńska – różne głosy
 Szymon Roszak – różne głosy
 Izabela Warykiewicz – różne głosy
 Ewa Lachowicz
i inni

Piosenki śpiewali:
 Wojciech Żołądkowicz
i inni

Lektor:
 Grzegorz Kwiecień (tytuł serialu w odc. 1-71, tytuły epizodów w odc. 1-12, 14, 27-42, 44, 46, 48-71),
 Artur Kaczmarski (tyłówka w odc. 1-26, 31, 33, tytuły epizodów w odc. 13, 15-26)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Seriale animowane o Transformerach